Pianki ist ein polnischer Ortsname:
 Pianki (Orzysz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Pianken, 1938 bis 1945 Altwolfsdorf, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Pianki (Rościszewo), Dorf im Powiat Sierpecki, Woiwodschaft Masowien
 Pianki (Zbójna), Dorf im Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch: Boguty-Pianki